Stanley Jackson peut désigner :
 Stanley Jackson (1870-1947), un joueur de cricket et homme politique britannique ;
 Stanley Jackson (1914-1981), un scénariste canadien ;
 Stanley Jackson (1970-), un joueur de basket-ball.